Альстрёмериевые () — семейство однодольных цветковых растений порядка лилиецветных, включающее более двухсот пятидесяти видов в пяти родах.

Общая информация 
Название семейства образовано от названия рода  — этот род был назван Карлом Линнеем в честь своего ученика барона Класа Альстрёмера (, 1736—1794), шведского ботаника, промышленника и мецената.

Естественный ареал семейства — Центральная и Южная Америка, Южная Африка.

Растения этого семейства — многолетние корневищные травы или травянистые лианы. Для всех видов характерно образование клубней.

Особенностью большинства представителей семейства является (ресупинация) — перекручивание черешка листа на 180°, так, что морфологически нижняя его сторона располагается сверху, а верхняя — снизу. Интересно отметить, что черешок первого листа сеянца у альстрёмерий также уже перевернут.

Самый известный род этого семейства — Альстрёмерия; представители этого рода считаются одними из самых красивых многолетников, выращиваемых на срезку. Альтрёмерии известны также под названиями перуанские лилии и лилии инков. Как декоративные красивоцветущие растения известны и бомареи. Альстрёмерии и бомареи применяются и в народной медицине.

Классификация 
В системе APG II (2003) семейство входит в состав порядка  (группа монокоты).

В системе классификации Кронквиста (1981) роды этого семейства включены в семейство .

Роды 

 . корневищные травы с прямыми стеблями, распространённые по всей Южной Америке. Встречаются альстрёмерии и в тропических лесах, и в пустынях (например, в пустыне Атакама в Чили), и в высокогорьях Боливии и Перу. Более пятидесяти видов.
 . Лазающие растения, лианы длиной до пяти метров, произрастающие на лесных склонах, в зарослях кустарников. Более ста видов из Южной и Центральной Америки.
  — Дримофила. Два вида.
 . Единственный вид — травянистое растение с многочисленными прямыми стеблями высотой до одного метра, растущее в горах Чили.
  (два вида, произрастающие в горах Аргентины; в настоящее время виды шикенданции обычно включают в род Альстрёмерия).

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 L. Watson и M.J. Dallwitz. Семейства цветковых растений. Альстрёмериевые 
 links at CSDL, Texas

Лилиецветные
Семейства растений
Флора Центральной Америки
Флора Южной Америки